Архаи́ческий пери́од в исто́рии Гре́ции (др.-греч. ἀρχαῖος — древний) — термин, принятый среди историков начиная с XVIII века. Возник в ходе изучения греческого искусства и первоначально относился к этапу развития искусства Древней Греции, в основном изобразительного и художественных ремёсел, 750—480 гг. до н. э., промежуточному между периодом геометрического стиля и искусством классической Греции. Позднее термин «архаический период» был распространён не только на историю искусства, но и на общественную жизнь Греции, поскольку в этот период, наступивший вслед за «тёмными веками», наблюдалось значительное развитие политической теории, подъём демократии, философии, театра, поэзии, возрождение письменного языка (появление греческого алфавита взамен забытого в период «тёмных веков» Линейного письма Б).

В конце XX века термин «архаический» был подвергнут критике: Энтони Снодграсс указывает, что неверно рассматривать этот период как «подготовку» к классической эре — он был самостоятельным эпизодом греческой истории с собственной развитой культурой, а Майкл Грант замечает, что «архаичность» подразумевает некую примитивность, тогда как архаическая Греция была одним из наиболее плодотворных периодов в мировой истории.

По мнению Снодграсса, началом архаического периода следует считать резкий рост населения (население Греции выросло десятикратно) и материального благосостояния (уровень материального производства в Элладе и эллинских колониях был определённо самым впечатляющим по найденным артефактам), пик которого пришёлся на 750 г. до н. э., и «интеллектуальную революцию» греческой культуры. p. 13. Концом архаического периода считается вторжение Ксеркса I в 480 г. до н. э. Тем не менее, отдельные культурные события, связанные с архаическим периодом, могли выходить как за верхнюю, так и за нижнюю условные границы периода. Например, краснофигурная вазопись, характерная для классического периода Греции, возникла в архаический период.

Периодизация 
 Архаический период — VIII век до н. э.— начало V века до н. э.
 Ранняя архаика — начало VIII века до н. э. — 570-е годы до н. э.
 Зрелая архаика — 570-е годы до н. э. — 525-е годы до н. э.
 Поздняя архаика — 525-е годы до н. э. — 490-е годы до н. э.

Общество

Полисы 
Микенская Греция была разделена на царства, на территории каждого из которых население жило в городах и крупных поместьях, принадлежавших знати. Царствами правили цари, претендовавшие на божественное происхождение и правившие из столиц — «полисов», в которых находились дворцы или цитадели-акрополи («высокие города»), которые для целей эффективной обороны возводились на наиболее высоких в данной местности холмах. В течение тёмных веков дворцы, цари и усадьбы перестали существовать, население уменьшилось, города были покинуты или превратились в деревни среди руин, а на смену царской бюрократии пришли более примитивные формы власти в виде племенной структуры.

Резкий рост населения в начале архаического периода стал причиной возврата к городскому образу жизни, основания новых городов и расширения старых центров.

Маргалит Финкельберг посвятила своё исследование обычаям наследования легендарных и исторических царей в доклассической Греции, где наследование от отца к сыну не было нормой, а существовал иной обычай: новый царь, обычно изгнанный из какого-либо иного царского рода, завоёвывал своё право стать «зятем» прежнего царя, что легимизировалось браком с его «дочерью» (термин, по-видимому, также условный). Такая традиция неоднократно повторяется в греческой мифологии и связана с такими известными именами, как Пелопс, Беллерофонт, Мелампой, Пелей, Теламон, Тевкр, Андраймон, Диомед, Менелай и рядом других. В Греции вплоть до эллинистического периода отсутствует перечень царей, столь характерный для Ближнего Востока и Анатолии. Если царю наследовал его «зять», то, как отмечает Финкельберг (1991:305), это означало, что царице наследовала её дочь, притом, что в остальном культура оставалась патриархальной: «Это означает, что в Спарте, очевидно, и в других местах, где засвидетельствовано царство по праву брака скорее чем по праву наследования, мы наблюдаем линию цариц от матери к дочери».

К концу Архаического периода, цари были смещены тиранами, появился новый вид правительства- город-государство, также называемый полисом. Царства окончательно исчезли, даже несмотря на то, что продолжали существовать царские династии, память о которых хранилась обществом. Взамен возникла новая организация: многие крупные населённые пункты стали автономными, во главе с правительством республиканского типа. Этот процесс обозначает древнегреческий термин синойкизм, который обозначает поглощение деревень и включение племенных структур в состав полисов. Типичным публичным зданием становится акрополь.

Искусство 

Во время архаического периода сложились наиболее ранние формы древнегреческого искусства — скульптуры и вазописи, которые в более поздний классический период становятся более реалистичными. В эпоху архаики, бывшей временем становления греческих полисов и интенсивного сложения древнегреческой культуры, формируются основные градостроительные принципы, виды храмов, жилых и общественных зданий. Получает развитие ордерная система (в том числе дорический и ионический ордера).

Керамика 

В вазописи в середине и 3-й четверти 6 в. до н. э. достиг расцвета чернофигурный стиль и около 530 до н. э. — краснофигурный стиль.

В керамике ориентализирующий стиль, в котором заметно влияние искусства Финикии и Сирии, вытесняет прежний геометрический стиль.

С поздним архаическим периодом связаны такие стили вазописи, как чернофигурная керамика, возникшая в Коринфе в 7 в. до н. э., и более поздняя краснофигурная керамика, которую создал вазописец Андокид около 530 г. до н. э.

В керамике постепенно появляются элементы, нехарактерные для архаического стиля и заимствованные из Древнего Египта — такие, как поза «левая нога вперёд», «архаическая улыбка», шаблонное стилизованное изображение волос — так называемые «волосы-шлем».

Архитектура 

Архаика — время сложения монументальных изобразительных и архитектурных форм. В эпоху Архаики сложились дорический и ионический архитектурные ордера.

Согласно наиболее распространенной периодизации историю греческого изобразительного искусства и архитектуры V в. принято делить на два больших периода: искусство ранней классики, или строгого стиля, и искусство высокой, или развитой, классики. Граница между ними проходит примерно в середине века, однако границы в искусстве вообще довольно условны, и переход из одного качества в другое происходит постепенно и в разных сферах искусства с различной скоростью. Это наблюдение верно не только для рубежа между ранней и высокой классикой, но и между архаическим и раннеклассическим искусством.

Скульптура 

В эпоху архаики формируются основные типы монументальной скульптуры — статуи обнажённого юноши-атлета (курос) и задрапированной девушки (кора). Куросы всегда ваялись в полный рост в позе ходьбы. Одна нога всегда выступала вперёд, лицо украшала архаическая улыбка. Но в этих скульптурах нет естественности: это выглядит, будто куросы только притворяются, что идут, положение конечностей неорганично. В скульптурах юношей нет индивидуальности — они все одинаковы. Не отличается даже мимика, везде это «архаическая улыбка». Намного более многогранны изваяния девушек. Эти статуи создавались с некоторыми изменяющимися чертами.

К концу Архаического периода греки достигли заметных успехов в реализме скульптур, но мимика так и оставалась неподходящей. Например, у статуи умирающего воина тело передано крайне натурально: вены на руках набухли, рука, что держит щит, слабеет, все мышцы напряжены, но на лице так и осталась эта улыбка с выпученными глазами. Такое выражение лица полностью противоречит ситуации и никаким образом не передаёт внутреннего состояния человека.

Скульптуры изготавливаются из известняка и мрамора, терракоты, бронзы, дерева и редких металлов. Эти скульптуры — как отдельно стоящие, так и в виде рельефов — использовались для украшения храмов и в качестве надгробных памятников. Скульптуры изображают как сюжеты из мифологии, так и повседневную жизнь. Статуи в натуральную величину неожиданно появляются около 650 г. до н. э.

Примеры архаического греческого искусства

История

Конфликты 
 Спартано-аргосские войны (VIII век — ок. 495 до н. э.)
 Первая мессенская война (ок. 750—730 гг. до н. э.)
 Первая священная война (595—585 гг. до н. э.)
 Лелантская война (конец VIII века до н. э.)
 Мелийская война (конец VIII века до н. э.)
 Коринфская экспансия (VIII—VI века до н. э.)
 Вторая мессенская война (640—620 гг. до н. э.)
 Саламинские войны (вторая половина VII — середина VI века до н. э.)
 Сигейские войны (конец VII — вторая половина VI века до н. э.)
 Лесбийская война (первая половина VI века до н. э.)
 Спартано-тегейские войны (первая половина VI века до н. э.)
 Самосская экспедиция (525 до н. э.)
 Афинские демократические войны (510-е — 506 до н. э.)

См. также
 Войны Древней Греции
 Войны Древнего Мира

Важные деятели архаического периода

Государственные деятели 

 Аристомен
 Клисфен
 Клисфен Сикионский
 Клеомен I
 Кипсел
 Драконт
 Ликург Спартанский
 Писистрат
 Периандр
 Фидон
 Поликрат
 Солон
 Телекл
 Феаген
 Феопомп
 Фрасибул

Эпические поэты 
 Гесиод
 Гомер

Философы 
 Анаксимандр
 Анаксимен
 Гераклит
 Пифагор
 Фалес
 Ксенофан

Лирические поэты 
 Алкей
 Анакреон
 Сапфо
 Стесихор
 Феогнид
 Пиндар

Логографы 
 Кадм Милетский
 Гекатей Милетский

Баснописцы 
 Эзоп

Сатирические поэты 
 Архилох

Примечания

Литература 
 Андреев Ю. В. Гомеровское общество: Основные тенденции социально-экономического и политического развития Греции 11-8 вв. до н. э. — СПб., 2004. — 496 с. — ISBN 5-98187-029-X.
 Залюбовина Г. Т. Архаическая Греция: Особенности мировоззрения и идеологии. — М., 1992. — 92 с. — ISBN 5-7042-0793-6.
 Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в 6 в. до н. э. — М., 1964. — 272 с.
 Кембриджская история древнего мира. Т. 3. Ч. 3: Расширение греческого мира. VIII—VI века до н. э. Под ред. Дж. Бордмэна и Н.-Дж.-Л. Хэммонда. Пер. с англ., подготовка текста, предисловие и примечания А. В. Зайкова. М.: Ладомир, 2007. 653 с. ISBN 978-5-86218-467-9
 Колобова К. М. Из истории раннегреческого общества: о. Родос 9-7 вв. до н. э. — Л., 1951. — 344 с.
 Лаптева М. Ю. У истоков древнегреческой цивилизации: Иония 11-6 вв. до н. э. — СПб., 2009. — 512 с. — ISBN 978-5-93762-061-3.
 Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства. — М., 2004. — 144 с. — ISBN 5-9551-0040-7.
 Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. — СПб., 2004. — 272 с. — ISBN 5-288-03520-2.
 Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. — Л., 1991. — 224 с. — ISBN 5-02-027289-2.
 Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. — М., 1990. — 272 с. — ISBN 5-02-016456-9.
 
 
 George Grote, J. M. Mitchell, Max Cary, Paul Cartledge, A History of Greece: From the Time of Solon to 403 B.C., Routledge, 2001. ISBN 0-415-22369-5

Ссылки 

 
 Archaic period: society, economy, politics, culture — The Foundation of the Hellenic World
 The Archaic Period of Greek Art Columbia Electronic Encyclopedia
 Ancient Greece: The Archaic Period — by Richard Hookero

Искусство Древней Греции